Cryptomeria, a lepkék rendjébe tartozó állatnem
 Cryptomeria, növénynemzetség, melynek egyetlen faja a japánciprus